

События 
 На территории королевства Леон победоносная экспедиция аль-Мансура разорила города Самора и Сепульведа.
 Бриан Бору захватил власть над всем Мунстером.
 984—985 — правление антипапы римского Бонифация VII в Риме (вторично). Его убийство.
 Было зафиксировано несколько случаев смерти от чумы.

Россия 
 Поход киевского князя Владимира Святославича на радимичей. Воевода Владимира Волчий Хвост одержал победу над радимичами на притоке Сожа реке Пищане.

Родились 
 Гуннлауг Змеиный Язык (Исландия).

См. также

Примечания